Daniel Sánchez (biljarter) (1974), Spaans biljarter
Dani Sánchez (voetballer) (1984), Spaans voetballer
Daniel Sánchez Núñez (1961), Uruguayaans voetballer
Daniel Sánchez Albujar (1990), Peruviaans voetballer
Daniel Sanchez (Frans voetballer) (1953), Frans voetballer
Daniel Sánchez (worstelaar) (1968), worstelaar uit Puerto Rico